Fontænen i Bakhtjisaraj () er en russisk stumfilm fra 1909 af Jakov Protasanov.

Handling 
Filmen er en filmatisering af digtet af samme navn af Aleksandr Pusjkin.

Medvirkende 
 Vladimir Sjaternikov som khan
 Marija Koroljova som Zarema
 E. Uvarova

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 1909
Stumfilm fra Rusland
Aleksandr Pusjkin
Dramafilm fra Rusland
Film baseret på bøger